El Torneig de Rotterdam 2015, també conegut com a ABN AMRO World Tennis Tournament 2015, és una competició tennística disputada sobre pista dura interior que pertany a les sèries 500 de l'ATP. La 42a edició del torneig es va disputar entre el 9 i el 15 de febrer del 2015 al Ahoy Rotterdam de Rotterdam, Països Baixos.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2015
ATP World Tour 2015